Шарифьянов:
 Шарифьянов, Вадим Римович (род. 1975) — советский и российский хоккеист.
 Шарифьянов, Максим Римович (род. 1982) — российский хоккеист, тренер.
 Шарифьянов, Тимур Маратович (род. 1999) — российский хоккеист.